«Te slăvim, Românie» () — государственный гимн Социалистической республики Румынии в 1953—1975 годах. Музыку написал композитор Матей Сокор, авторы слов — Еуджен Фрунзэ и Дан Дешлиу. 

Композиция «Te slăvim Românie» стала гимном страны по решению Президиума Великого Национального собрания от 20 августа 1953 года. Гимн подчеркивал дружественные отношения с Советским Союзом и приверженность Румынии курсу на строительство социалистического строя.

После значительного ухудшения отношений с СССР в 1962—1964 годах гимн начал всё чаще исполняться без слов, особенно после того, как Румынию возглавил Николае Чаушеску. При исполнениях с текстом, из него исключалось упоминание Советского Союза. С начала 70-х годов, Чаушеску начал прорабатываться вопрос об изменении государственного гимна, но предпринятая в 1975 году попытка утвердить гимном композицию «E scris pe tricolor Unire» провалилась, в том числе из-за опасения конфликта с Албанией, также использовавшей её музыку в своём государственном гимне.

В 1977 году был принят новый государственный гимн «Trei culori», в котором отсутствовали какие-либо указания на союз с СССР и закреплялся курс на самостоятельный статус Румынии.

Текст

Примечания

Ссылки 
 статья «Пять режимов, пять гимнов» (на румынском)
 Sound file (mp3) 

Бывшие гимны
Социалистическая Республика Румыния
Государственные символы Румынии
Песни 1953 года